Skrót CCHS może oznaczać:
 Carleton County Historical Society (New Brunswick, Kanada)
 Copper Country Humane Society (Houghton, Michigan)
Szkoły:
 Central Catholic High School  (Allentown, Pennsylvania)
 Camden Catholic High School (Cherry Hill, New Jersey)
 Carbondale Community High School (Carbondale, Illinois)
 Cathedral Catholic High School (San Diego, Kalifornia)
 Cedar Creek High School (New Jersey) (Egg Harbor City, New Jersey)
 Central Cabarrus High School (Concord, Karolina Północna)
 Chatham Christian High School (Chatham, Ontario)
 Chambly County High School (obecnie Chambly Academy) (Saint-Lambert, kanada)
 Charlotte Catholic High School (Charlotte, Karolina Północna)
 Chelmsford County High School for Girls (Chelmsford, Anglia)
 Cherry Creek High School (Greenwood Village, Colorado)
 Children's Care Hospital & School (Sioux Falls, Południowa Dakota)
 Chilton County High School (Clanton, Alabama)
 Christian Community High School (Sydney, Australia)
 Churchville-Chili High School (Churchville, New York)
 Codsall Community High School, (South Staffordshire, Anglia)
 Colchester County High School, (Colchester, Anglia)
 Columbia City High School (Columbia City, Indiana)
 Concord-Carlisle High School (Concord, Massachusetts)
 Cooper City High School (Cooper City, Floryda)
 Cornwall Central High School (Cornwall, New York)
 Covenant Christian High School (Indianapolis, Indiana)
 Cramlington Learning Village (Cramlington, Anglia)
 Cross Creek High School (Augusta, Georgia)
 Culpeper County High School (Culpeper, Wirginia)
 Culver City High School (Culver City, Kalifornia)